Беатріче Портінарі — флорентійська жінка, «муза» і таємне платонічне кохання італійського поета Данте Аліґ'єрі
 Кандіду Портінарі — бразильський живописець і графі
 Вівтар Портінарі - уславлений твір 15 століття , що створив нідерландський художник Гуго ван дер Гус на замову італійського банкіра